Костянтинівська селищна рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Костянтинівська селищна рада — Харківська область, Краснокутський район